В функциональном анализе тест Шура (названный в честь математика Исая Шура) применяется для интегральных операторов с ядром, действующим .

Такой тест позволяет дать оценку норме интегрального оператора, что позволяет делать вывод о его непрерывности.

Определение 
Пусть  это два измеримых множества 
(например ), пусть  это интегральный оператор:

 с ядром .

Если найдутся функции  и 
и числа 
такие что:

для почти всех  и

для почти всех ,

Тогда  непрерывный оператор действующий 
с нормой: 

(Функции ,  называют функциями теста Шура)

Доказательство 
по неравенству Шварца:
возведем в квадрат и проинтегрируем по :
далее по теореме Фубини:следовательно извлекая корень:

См. также 
 Непрерывный оператор
 Шур, Исай

Теория операторов
Математический анализ